Jarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jarczyk (* 1925), deutscher Biologe und Künstler
 Henryk Jarczyk, deutscher Journalist, Redakteur Bayerischer Rundfunk
 Herbert Jarczyk (1913–1968), deutscher Filmkomponist
 Jan Jarczyk (1947–2014), polnischer Jazz-Komponist, Pianist und Posaunist, Hochschullehrer
 Maximilian Michael Andreas Jarczyk alias Michael Jary (1906–1988), deutscher Komponist
 Robert Jarczyk (* 1959), deutscher TV-Schauspieler